Могиле́вская — женская форма русской фамилии . 
 Известные носители  
 Могилевская, Елена Юрьевна (род. 1960) — советский и российский композитор и пианист.
 Могилевская, Лия Абрамовна (1927—2021) — советская и американская пианистка и концертмейстер, заслуженный работник культуры РСФСР (1976).
 Могилевская, Марина Олеговна (род. 1970) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
 Могилевская, Марта Юрьевна (род. 1962) — советская поэтесса, продюсер.
 Могилевская, Наталия Алексеевна (род. 1975) — украинская певица, актриса и телеведущая, продюсер.
 Могилевская, Серафима Леонидовна (1915—2016) — советская пианистка и педагог.
 Могилевская, Софья Абрамовна (1903—1981) — советская писательница. См. также 
 «Могилёвская» — станция Минского метрополитена
 Могилевское